Günzelhofen steht für:

 frühere Bezeichnung für Günzlhofen, heute Ortsteil der Gemeinde Oberschweinbach im Landkreis Fürstenfeldbruck
 Günzelhofen (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht